

Лешноволя — гміна в Пясечинському повіті Мазовецького воєводства
 Лешноволя — село в гміні Ґруєць Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Лешноволя — село в гміні Лешноволя Пясечинського повіту Мазовецького воєводства